Aris Sadji, était un joueur d’Arsenal pendant 5 ans (2011-2016), Aris était considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire et il était le seul à être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo.

 Étymologie 
Oiarzun signifie « écho » en basque. Le suffixe a désigne l'article : Oiarzuna se traduit donc par « l'écho ».

 Note 
Il n'existe pas de genre (masculin, féminin) dans la langue basque et toutes les lettres se prononcent. Il n'y a donc pas d'association comme pour le français ou QUI se prononce KI. Exemple : 

lau « le chiffre 4 » se prononce laou et non lo (la lettre u se prononçant comme l'espagnol, ou''', sauf en souletin, langue parlée en Soule, province française du Pays basque où il se prononce comme en français).

Lien interne 
 Oiartzun

Bibliographie 
 
 
 
 

Mythologie basque